Роннебург:
 Роннебург (Тюрингия) — город в Германии, в земле Тюрингия.
 Роннебург (Гессен) — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Роннебург — историческое название современного города Рауна в Латвии.
 Замок Роннебург — замок в Германии в земле Гессен.
 Замок Роннебург — замок в Латвии в городе Рауна.